

Улянівське — селище, Донецька область, Амвросіївський район

 Улянівське — колишня назва села Брониви (Чернігівська область, Семенівський район)